Mäe ist der Familienname von:

 Aivar Mäe (* 1960), estnischer Dirigent
 Hjalmar Mäe (1901–1978), estnischer Politiker

Siehe auch:
 MAE